Степно́е уложе́ние ( — «Великий Кодекс Законов») — ойратско-монгольский свод законов XVII века.

История принятия уложения 
В сентябре 1640 года, на съезде ойратских и халхасских ханов, нойонов (князей) и тайшей (старейшин) в предгорьях Тарбагатая, был принят единый свод законов, известный как «Степное уложение».

Организатором общемонгольского съезда выступил джунгарский хунтайджи Эрдэни-Батур (1635—1653). В съезде приняли участие халха-монгольские ханы — Дзасагту-хан Субуди и Тушэту-хан Гомбодорджи. Халхасский Сэцэн-хан Шолой прислал вместо себя двух сыновей: Эрдэни-хунтайджи и Далай-хунтайджи. Из Кукунора прибыл хошутский Гуши-хан вместе со своими сыновьями. С Волги приехал торгоутский тайши Хо-Урлюк с сыновьями Шукур-Дайчином и Йелден-нойоном. Большая группа влиятельных нойонов представляла Джунгарию. Среди них, помимо Эрдэни-Батура, были Очирту-Цецен-хан, Тэнгэри-тойн, Убаши Далай-нойон, Дайчин-Хошучи, Цэцэн-нойон, Буо Эльдэн и другие. На съезде также присутствовали крупные религиозные деятели: Манджушири-хутукта, наместник далай-ламы в Джунгарии, Инзан-римпоче, наместник далай-ламы в Халхе, более известный под именем Цаган номун-хан, или Майдари-хутухта, и знаменитый ойратский просветитель Зая-Пандита.

Документ 
Уложение основывалось на «Ясе» Чингисхана, кодексе халхаских князей 1620 г., и других законах обычного права монголов (халхов, «собственно монголов») и ойратов, переосмысленных и дополненных согласно исторической ситуации. Не дошедший до нас оригинальный текст, по-видимому, был написан на одном из старомонгольских языков. В российских архивах (РГАДА, архив ИВР РАН) сохранились ойратские списки документа.

Монголо-ойратские законы 1640 г. должны были стать едиными правовыми нормами по урегулированию внутренней общественной жизни ойратов и монголов.

В уложении нашла отражение переработанная под воздействием буддизма и буддистских наместников Далай - ламы стратегия коллективных действий монголо-ойратских союзников против врагов-иноплеменников:
«Если кто, напав на наше государство, совершит убийства, разорит и ограбит большое число людей и поселений, то монголы и ойраты, <...> объединившись, должны отпустить напавшего и, забрав всё его состояние, половину отдать отпустившему [разорённому], а другую половину взять и разделить пополам [между ойратским и монгольским князьями]».

Примечания

Источники 
 Их Цааз («Великое уложение»). Памятник монгольского феодального права XVII в. — М.: Восточная литература, 1981.

Литература 
 Гольман М. И. Русские переводы и списки монголо-ойратских законов 1640 г. // Монгольский сборник: экономика, история, археология. — М.: Изд-во вост. лит-ры, 1959. — С. 139—162.
 Санчиров В. П. Историческое значение Джунгарского съезда монгольских и ойратских князей 1640 г. // Вестник КИГИ РАН. — Элиста: Изд-во КИГИ РАН, 2009. № 2. — С. 15—19.
 Эрдниева К. О. Списки монголо-ойратских законов 1640 г. и их изучение // Малоисследованные источники по истории дореволюционной Калмыкии и задачи их изучения на современном этапе. — Элиста: Калм. НИИИФЭ, 1987. — С. 28—42.

См. также 
 Яса
 Конституция (Степное Уложение) Республики Калмыкия

Кодексы
Исторические источники права